McElmury ist der Familienname folgender Personen:

Audrey McElmury (1943–2013), US-amerikanische Radrennfahrerin
Jim McElmury (* 1949), US-amerikanischer Eishockeyspieler